Сюткін Валерій Міладович (* 1958) — російський співак, сольний виконавець. Колишній соліст гурту «Браво».
 Сюткін Олексій Геннадійович (* 1985) — український тріатлоніст. Чемпіон Європи в естафеті. Дворазовий чемпіон Європи з акватлону. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Сюткін Павло Павлович (* 1922) — радянський військовий діяч, артилерист, учасник нацистсько-радянської війни, полковник. Герой Російської Федерації.
 Сюткін Петро Іванович (1915—1954) — лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.